De Gauliga Berlin-Brandenburg 1940/41 was het achtste voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. Tennis Borussia Berlin werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
  Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1940/41